DGD steht als Abkürzung für:

 Datenbank für Gesprochenes Deutsch am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim
 Deutsche Gesellschaft für Demographie
 Deutsche Gesellschaft für Dokumentation, siehe Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen
 Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband in Marburg

Abkürzung